Batyrosaurus — род травоядных орнитоподовых динозавров из надсемейства Hadrosauroidea из мела Азии. Типовой и единственный вид Batyrosaurus rozhdestvenskyi назван и описан Паскалем Годфруа и коллегами в 2012 году. Имя рода образовано от слова батыр, что значит «воин», «богатырь». Видовое название дано в честь знаменитого советского палеонтолога А. К. Рождественского за его пионерские работы по изучению среднеазиатских игуанодонтов.

История исследования 
Голотип AEHM 4/1 обнаружен в местонахождении Аккурган в слоях бостобинской свиты, датированных сантоном — кампаном, Кызылординская область, Казахстан.

Голотип представляет собой частичный скелет, включающий частичный череп, нижнюю челюсть, около 60 изолированных зубов, обе грудные кости, правую плечевую кость, левую лучевую кость, фрагменты пястных костей и кистевые фаланги.

Описание 
Batyrosaurus — это негадрозавридовый гадрозавроид, диагностируемый по следующим аутапоморфиям: теменная кость образует длинные каудальные лопасти, которые лежат над верхней затылочной костью и перекрывались чешуйчатыми костями, но остаются хорошо отделёнными от парокципитальных крыльев (признак, имеющийся у Bactrosaurus); лобные кости рострокаудально удлинены, их длина почти в 1,7 раз больше ширины; латеральная сторона рострального отростка скуловой кости имеет глубокую горизонтальную борозду под слёзной фасеткой; суставная поверхность надугловой кости имеет отверстие.

Палеобиология 
Был получен силиконовый эндокран Batyrosaurus. Передняя часть эндокрана отражает форму мозга, поскольку там, где должен быть конечный мозг, различимы валлекулы (складки), указывающие, что, по-крайней мере, эта часть мозга соприкасалась непосредственно с костями. Это впервые, когда валлекулы обнаружены у негадрозавридового игуанодонта. Присутствие валлекул указывает, что форма и размер эндокрана точно отражают общую организацию мозга. Как у других орнитопод, общая организация мозга Batyrosaurus больше напоминает таковую у крокодилов, чем у птиц или птерозавров. 

Эндокран имеет длину 105 мм и максимальную ширину 45,8 мм. Он относительно узкий за исключением округлой и увеличенной ростральной части. Конечный мозг круглый и имеет грушевидную форму в дорсальной проекции. Полушария мозга широкие и слегка сжаты дорсовентрально. На мозге имеются два сужения. Одно находится позади конечного мозга, а другое, более заметное, находится позади большого треугольного пика над средним мозгом. На этом сужении располагаются внутреннее ухо и полукружные каналы. Средний и задний мозг недифференцированы.

Большое треугольный пик выступает дорсально над средним мозгом и простирается рострально и каудально на полушария и задний мозг. Похожие пики наблюдаются у эндокранов многих динозавров, например, у Allosaurus, Tyrannosaurus, Majungasaurus, и в меньшей степени у Hypacrosaurus, Corythosaurus и Lambeosaurus, а также у Iguanodon и Mantellisaurus. Возможно, в дуральном пространстве имелось хорошо развитое шишковидное тело (эпифиз). Шишковидные тела имеются у современных птиц, а также существуют свидетельства о наличии шишковидноподобной ткани у аллигаторов. 

На эндокране видна каудальная часть гипофизарной ямки и парные внутренние сонные артерии, проходящие вентродорсально через ямку.

Левое внутреннее ухо хорошо сохранилось. Три полукружных канала образуют петли. Передний длиннее заднего, а горизонтальный — самый короткий из них. Большие, сильно изогнутые полукружные каналы, которые наблюдаются у Batyrosaurus, соответствуют подвижной локомоции. Более того, увеличенный передний полукружный канал отражает приспособление к бипедальной локомоции, как в случае теропод и бипедальных базальных цератопсов. Поэтому, исходя из кривизны и относительного размера полукружных каналов можно предположить, что Batyrosaurus был активным бипедальным животным.

Филогения 
Для выяснения филогенетического положения Batyrosaurus был проведён анализ с использованием 108 признаков для 25 таксонов. На дереве строгого консенсуса Batyrosaurus находится в кладе Hadrosauroidea в более продвинутом положении к Bolong, Jinzhousaurus, Equijubus и Altirhinus. Вместе с Probactrosaurus и другими продвинутыми Hadrosauroidea Batyrosaurus образует кладу.

Макдональд и коллеги в 2017 году в рамках изучения филогенетических отношений Eolambia на основе нового экземпляра этого гадрозавроида провели анализ с использованием 135 признаков для 47 таксонов. На полученном дереве согласия по большинству (дерево строго консенсуса плохо разрешено) Batyrosaurus попал в обширную с географической и стратиграфической стороны кладу базальных гадрозавроидов, включающую африканского Ouranosaurus, европейских Proa и Morelladon и азиатских Altirhinus, Koshisaurus и Sirindhorna. Клада существовала с баррема по альб, но возможно и по сантон, если датировка Batyrosaurus точна.

Кладограмма на основе исследования Макдональда и коллег 2017 года (дерево согласия по большинству):

Примечания 

Гадрозавроиды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии, описанные в 2012 году